Думешть () — комуна в Румунії, у повіті Ясси.
 Думешть () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Думешть.
 Думешть () — комуна в Румунії, у повіті Васлуй.
 Думешть () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Адміністративний центр комуни Думешть.
 Думешть () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Ворца.
 Думешть () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Селчуа.